Made You Look – singolo di Nas del 2002
 Made You Look – singolo di Meghan Trainor del 2022
 Made You Look: una storia vera di capolavori falsi – documentario del 2020